
Termin -{USS}- ima više značenja.

 Signalna sequenca preuzimanja, DNK sekvenca
 USS Arizona (BB-39), ratni brod
 Senat Sjedinjenih Američkih Država